Bear Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bear Spring (Tennessee), im Stewart County
 Bear Spring (Virginia), im Giles County